Christiaan Posthumus Meyjes sr. (1858-1922)
 Christiaan Posthumus Meyjes jr. (1893-1974)